Bornschein ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bornschein (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Hans Bornschein (1920–1979), österreichischer Physiologe
 Johann Ernst Daniel Bornschein (1774–1838), deutscher Dramatiker und Romanautor
 Jürgen Bornschein (* 1960), deutscher Politiker
 Katja Bornschein (* 1972), deutsche Fußballspielerin
 Marcos Ricardo Bornschein (* 1968), brasilianischer Herpetologe und Ornithologe
 Rudolf Bornschein (1912–1988), Direktor des Saarlandmuseums